
105-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 

 105-я пехотная дивизия (Германия)

Танковые дивизии 

 105-я танковая дивизия (Северная Корея)
 105-я танковая дивизия (СССР)

Воздушно-десантные дивизии 

 105-я воздушно-десантная дивизия (СССР)

Истребительные авиационных дивизии 
В Военно-воздушных силах СССР существовало две 105-х истребительных авиационных дивизии:

 105-я истребительная авиационная дивизия ПВО
 105-я истребительная авиационная дивизия (1951)

История переименований 
 105-я истребительная авиационная дивизия ПВО сформирована 10 декабря 1941 года Приказом НКО СССР. В составе действующей армии с 10 декабря 1941 года по 9 июля 1943 года. 9 июля 1943 года на основании Приказа НКО преобразована в 10-й истребительный авиационный корпус ПВО. Именовалась также 105-я истребительная авиационная дивизия.
 105-я истребительная авиационная дивизия (1951) сформирована 15 июля 1950 года на аэродроме Харьков-Основа как 105-я истребительная авиационная дивизия ПВО (1950). В октябре 1951 года переименована в 105-ю истребительная авиационную дивизию, далее именовалась:
 105-я истребительно-бомбардировочная авиационная дивизия (01.03.1960);
 105-я авиационная дивизия истребителей-бомбардировщиков (01.10.1976);
 105-я смешанная авиационная дивизия (1993) (10.08.1993);
 7000-я авиационная база;
 105-я смешанная авиационная дивизия (2013) (01.12.2013).

Смешанные авиационные дивизии 
В Военно-воздушных силах России существовало две 105-х смешанных авиационных дивизии:

 105-я смешанная авиационная дивизия (1993)
 105-я смешанная авиационная дивизия (2013)

История переименований 
 105-я смешанная авиационная дивизия (1993) переформирована из 105-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков после перебазирования из Группы советских войск в Германии в 1993 году. Существовала до 2009 года, когда была переформирована в 7000-ю авиационную базу.
 105-я смешанная авиационная дивизия (2013) создана в 2013 году в связи с формированием нового облика Вооружённых сил РФ на основе частей 7000-й авиационной базы. По сути является правопреемницей 105-й смешанной авиационной дивизии (1993).

См. также 
 106-я дивизия